Рубинський Іван (1890–1967) — інженер-конструктор.
 Рубинський Костянтин Іванович — бібліотекознавець, основоположник Харківської бібліотечної школи.

Див. також 
 Рубін (значення)